Фонте́н-Гере́н, Фонтен-Ґерен () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 110 км на схід від Нанта, 28 км на схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Фонтен-Герен, Бріон i Сен-Жорж-дю-Буа було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Буа-д'Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 372 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 969,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Фонтен-Герен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтен-Герен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара